Versing ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Versing-Hauptmann (1833–1896), deutsche Theaterschauspielerin
 Auguste Lauber-Versing (1810–1880), deutsche Theaterschauspielerin
 Wilhelm Versing (1811–1879), deutscher Schauspieler und Sänger